Stefan Brzosko (1894–1941) – porucznik taborów Wojska Polskiego, nauczyciel, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Brzosko – członek Polskiej Organizacji Wojskowej odznaczony Krzyżem Walecznych

Przypisy